Liga Nacional Superior de Voleibol kan avse:
Liga Nacional Superior de Voleibol (damer) - den högsta serien i volleyboll för damer i Peru
Liga Nacional Superior de Voleibol (herrar) - den högsta serien i volleyboll för herrar i Peru